In der Mathematik versteht man unter einer Dualgruppe:

 die Dualgruppe einer lokalkompakten abelschen Gruppe im Zusammenhang mit der Pontrjagin-Dualität,
 einen Verband im Sinne der Verbandstheorie.